Хосе Родригес (; ) — кубинский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Кубы и Панамериканских игр, призёр Панамериканских чемпионатов, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Карьера 
Выступал в суперлёгкой весовой категории (до 60 кг). 10-кратный чемпион (1977-1986 годы) и серебряный призёр (1976) чемпионатов Кубы. Победител и призёр международных турниров. Серебряный (1984) и бронзовый (1985) призёр Панамериканских чемпионатов. Чемпион (1983) и бронзовый призёр (1987) Панамериканских игр.

На Олимпиаде в Москве Родригес последовательно победил ливанца , сирийца , британца , венгра Тибора Кинчеша, но в схватке за золотую медаль уступил французу Тьерри Ре и стал серебряным призёром Олимпиады.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Кубы по дзюдо
Чемпионы Панамериканских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года